Sezon 2018/19 był 120. sezonem w historii klubu Bayern Monachium i 54 z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie niemieckiego futbolu. Obejmuje on okres od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019.

Przebieg sezonu 
Sezon 2018/19 Bayern Monachium rozpoczął od modyfikacji składu. W ramach niej do klubu dołączył, na zasadzie transferu Leon Goretzka. Do pierwszego zespołu awansował natomiast Ron-Thorben Hoffmann. Po upływie okresu wypożyczenia, do klubu, na stałe powrócili Serge Gnabry oraz Renato Sanches. Definitywnie zespół opuścili natomiast: Douglas Costa, Niklas Dorsch, Felix Götze, Fabian Benko, Arturo Vidal, Sebastian Rudy oraz Juan Bernat. Na ponowne zakończenie piłkarskiej kariery zdecydował się Tom Starke. Sezon rozpoczął się pod wodzą nowego szkoleniowca, Niko Kovača, który zastąpił, odchodzącego na emeryturę, Juppa Heynckesa. Bayern uczestniczył w okresie przygotowawczym w International Champions Cup, gdzie zmierzył się z Paris Saint-Germain (wygrana 3:1), Juventusem Turyn (porażka 0:2) oraz Manchesterem City (porażka 2:3). Następnie Bayern rozegrał towarzyskie spotkanie z Manchesterem United (wygrana 1:0).

12 sierpnia 2018 roku Bayern rozpoczął oficjalny sezon od meczu z Eintrachtem Frankfurt o Superpuchar Niemiec. Dla trenera Bayernu Niko Kovača był to sentymentalny mecz, ze względu na to, że trenował drużynę rywali w poprzednim sezonie. Bayern wygrał to spotkanie pewnie 5:0 i zdobył pierwsze trofeum w sezonie. Był to 7 w historii i 3 z kolei Superpuchar Niemiec dla Bayernu.

24 sierpnia 2018 roku Bayern rozpoczął zmagania w Bundeslidze od meczu z TSG 1899 Hoffenheim. Bayern wygrał ten mecz 3:1 i rozpoczął sezon ligowy od zwycięstwa. 28 sierpnia 2018 roku odbył się specjalny mecz, mający na celu, pożegnanie legendy Bayernu Bastiana Schweinsteigera. Mecz odbył się pomiędzy Bayernem a Chicago Fire. Schweinsteiger zagrał jedną połowę w barwach jednej drużyny a drugą w barwach drugiej. W barwach Bayernu zdołał zdobyć bramkę a Bayern wygrał spotkanie 4:0. W rozgrywkach ligowych Bayern aż do 5 kolejki zdobywał komplet punktów, aż zremisował 1:1 z FC Augsburgiem. Był to początek słabej passy piłkarzy Bayernu, gdyż zaraz po tym ulegli 0:2 klubowi Hertha BSC oraz 0:3 Borussii Mönchengladbach. Po kilku dość udanych kolejkach Bayern przegrał ponownie, 2:3 z Borussią Dortmund i zaczął tracić dość dużo punktów w tabeli do właśnie tego zespołu. Jednak dobra passa zespołu w grudniu i w styczniu sprawiała, że Bayern mógł nadal walczyć na Mistrzostwo. W lidze Bayern rzadko przegrywał, natomiast Borussia miała dość duże problemy w rundzie wiosennej. Doprowadziło to do tego, że Bayern zdołał wyprzedzić rywali w tabeli. 18 maja 2019 roku Bayern zdobył kolejne Mistrzostwo Niemiec. Było to 28 w historii i 7 z kolei Mistrzostwo Niemiec dla Bayernu.

W Lidze Mistrzów Bayern Monachium trafił do grupy E razem z Benfiką Lizbona, Ajaksem Amsterdam oraz AEK Ateny. Po wygranych 5:1 i 2:0 z Benfiką, 2:0 i 2:0 z AEK Ateny oraz po remisach 1:1 i 3:3 z Ajaksem, Bayern zajął pierwsze miejsce w grupie i awansował do 1/8 finału. Tam zmierzył się z Liverpoolem FC. W pierwszym, wyjazdowym meczu padł remis 0:0, natomiast w rewanżu u siebie Bayern uległ późniejszym triumfatorom tych rozgrywek 1:3 i pożegnał się z Ligą Mistrzów już w 1/8 finału.

W 1 rundzie Pucharu Niemiec Bayern zmierzył się z SV Drochtersen/Assel. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bayernu 1:0 i awansem do 2 rundy. Tam Bayern zmierzył się z SV Rödinghausen i wygrał to spotkanie 2:1. W 1/8 finału Bayern podjął Herthę BSC. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka, ostatecznie Bayern wygrał to spotkanie 3:2. W Ćwierćfinale, rywalem Bayernu okazał się 1. FC Heidenheim. Po zaciętym pojedynku Bayern pokonał rywala 5:4. W półfinale Bayern zmierzył się z Werderem Brema. Bayern wygrał mecz 3:2 i awansował do finału. 25 maja 2019 roku, w finale, Bayern zmierzył się z RB Lipsk. Bayern wygrał pewnie 3:0 i zdobył Puchar Niemiec. Był to 19 tytuł Bayernu w tych rozgrywkach.

W czasie zimowego okna transferowego do zespołu dołączył Alphonso Davies z Vancouver FC. Natomiast zespół opuścił Sandro Wagner, który przeniósł się do Tianjin Teda.

Najlepszym strzelcem zespołu w sezonie 2018/19 okazał się Robert Lewandowski, który zdobył 40 goli we wszystkich oficjalnych meczach. Został on także królem strzelców Bundesligi, zdobywając 22 gole w lidze.

Skład

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy

Mecze

Bilans meczów oficjalnych

Statystyki meczów 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

(X) – piłkarze, którzy odeszli z klubu w trakcie sezonu lub piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.(R) – piłkarze, którzy nie są oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie są powoływani z drużyny rezerw.Źródło:

Najlepsi strzelcy

Tabele

Bundesliga

DFB-Pokal 

|}

Finał:

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa E:

Faza pucharowa:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Niemczech
2019 w Niemczech
Bayern Monachium